Guerra Gótica (249–253) — godos e aliados contra o Império Romano
Guerra Gótica (376–382) — grutungos e tervíngios contra o Império Romano do Oriente

Guerra Gótica (535–554) — ostrogodos contra o imperador romano do Oriente Justiniano I

Ver também
Guerra Vândala

Desambiguações de guerras e batalhas